Leistner ist der Familienname folgender Personen:

 Albrecht Leistner (1887–1950), Maler, Grafiker und Bildhauer 

 Claudia Leistner (* 1965), deutsche Eiskunstläuferin
 Daniel Leistner (* 1965), deutscher Comiczeichner, Schauspieler, Regisseur und Intendant
 Dieter Leistner (1952–2022), deutscher Fotograf und Hochschullehrer
 Erich Leistner (1896–1978), deutscher Film-Tontechniker
 Franz von Leistner (1855–1916), deutscher Verwaltungsjurist und Politiker
 Gerhard Leistner (* 1955), deutscher Kunsthistoriker und Kurator
 Heinz Leistner (* 1935), deutscher Fußballspieler
 Herta Leistner (* 1942), deutsche Sozialpädagogin und Autorin
 Karl Leistner (1825–1874), deutscher Nationalökonom und Politiker, MdR, MdL
 Lothar Leistner (* 1927), deutscher Veterinärmediziner und Lebensmittelmikrobiologe
 Matthias Leistner (* 1974), deutscher Rechtswissenschaftler
 Otto Albrecht Leistner (* 1931), deutsch-südafrikanischer Botaniker
 Polly Kügler-Leistner (1920–2000), österreichische Schauspielerin
 Roland Leistner-Mayer (* 1945), deutscher Komponist
 Yrsa von Leistner (* 1917 oder 1921, † 2008), deutsche Bildhauerin
 Toni Leistner (* 1990), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Laistner
 Leisner
 Leißner